Яс — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології
 Яс — гірничий пристрій
 Яс — штучний острів в Абу-Дабі
  — швейцарська картярська гра

Див. також 
 Ясс (значення)
 Яси (значення)